Maeba је студијски албум италијанске певачице Мине. Албум је издат 28. марта 2018. за издавачку кућу .

Списак пјесама

Позиције на листама

Недељне листе

Годишње листе

Сертификације и продаја

Референце 

Албуми 2018.
Албуми Мине